Владимир Семёнович Чу́ков (27 июля 1946 года, Уссурийск) — профессиональный путешественник. Президент экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества. Организовал и руководил более 30 экспедициями в Арктике и Антарктиде. Первый человек в мире, который достиг Северного полюса на лыжах автономно четыре раза. Почётный полярник, Заслуженный мастер спорта СССР (1989), Выдающийся путешественник России, генеральный директор Фестиваля великих путешественников.

Биография 
В 1969 году окончил Военную академию бронетанковых войск.
В 1991 году окончил службу в ВС России (в звании полковник).

Интересные факты 
Владимир Семёнович — радиолюбитель. Его радиолюбительский позывной — R3CA.

Профессиональные членства 
 Действительный член Русского Географического общества
 Член Совета МОО Ассоциация полярников
 Член Национального Географического общества США
 Член Клуба Исследователей, США («Explorer’s Club»)
 Член Экспертного совета МЧС России
 Член Попечительского совета Международного Центра Рерихов

Избранные публикации 
Автор более 250 публикаций (в российской и зарубежной прессе).
 «Офф-Роуд ДРАЙВ»,2007 г., № 12, стр. 78-87
 «Офф-Роуд ДРАЙВ»,2008 г., № 1-2, стр. 88-97

Примечания

Ссылки 
 Чуков Владимир Семенович
 Чуков Владимир Семенович

Радиолюбители
Заслуженные мастера спорта СССР